Lăutari est un mot roumain signifiant joueurs de musique populaire et pouvant désigner :
Les Lăutari ou Leoutars, des musiciens traditionnels en Roumanie, Moldavie et partout où vivent des roumanophones ou autres "valaques" ;
Lăutar, une chanson de Pasha Parfeny, représentant la Moldavie à l'Eurovision 2012
Lautari, un village de Croatie, à la frontière slovène, jadis peuplé d'Istro-roumains, dans la municipalité de Čabar, Comitat de Primorje-Gorski Kotar.